«Джок» — полнометражный мультфильм, мировая премьера которого состоялась 29 июля 2011 года в ЮАР. В России 22 марта 2012 года. Первый южноафриканский мультфильм, выполненный с применением 3D-анимации. Производства студий "Jock Animation" и "Motion Sound & Picture"

Слоган мультфильма 
«Самое большое приключение лучшего друга человека»

Сюжет 
В фильме рассказывается об истории приключений очаровательного и очень храброго пса по кличке Джок — самого маленького и, как впоследствии выяснилось, самого слабого из своих сородичей. Его ждут невероятные приключения и испытания. Он станет сильным и смелым, храбрым и преданным, одним словом, лучшим другом для своего юного хозяина.

В ролях

Реакция 
Фильм получил смешанные, но в целом отрицательные отзывы.
Друзей в обиду Джок не даёт, защищает слабых и призывает к мудрости жизни в выборе своего пути. Даже в решительном бою на деньги с главным бабуином, хитро организованным криминальным типом, правда оказывается на стороне Джока. Да, кино получилось не глупое, со средней анимацией. В общем — смотреть можно, если не ожидаешь экшенов формата «Кунг-Фу Панда»

Примечание

Ссылки 
 jockfilm.ru

Мультфильмы США 2011 года
Мультфильмы ЮАР
Мультфильмы о собаках
Полнометражные мультфильмы США
Мультфильмы в 3D